Kraloo (Eursinge), een gehucht bij Eursinge in de Drentse gemeente De Wolden
 Kraloo (Ruinerwold), een buurtschap bij Ruinerwold in de Drentse gemeente De Wolden